Se også 399 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
99
Artikler om enkelte år